Polana (Hoče - Slivnica), een plaats in de Sloveense gemeente Hoče - Slivnica
Polana (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško
Polana (Murska Sobota), een plaats in de Sloveense gemeente Murska Sobota
Polana (powiat Bieszczadzki), een Poolse plaats in de woiwodschap Subkarpaten